La saison 1999 de Pervy Divizion est la huitième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

L'Anji Makhatchkala remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Fakel Voronej.

À l'autre bout du classement, le Spartak-Orekhovo Orekhovo-Zouïevo termine largement dernier avec treize points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Dinamo Stavropol, le Lada-Simbirsk Dimitrovgrad, le  et le FK Tioumen.

Le meilleur buteur de la compétition est Konstantin Paramonov de l'Amkar Perm  avec vingt-trois buts inscrits. Il est suivi par Mikheil Jishkariani du Sokol Saratov qui en a inscrit vingt tandis que le troisième Andradina de l'Arsenal Toula en comptabilise dix-huit.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Baltika Kaliningrad et le FK Tioumen, ainsi que six promus de troisième division, que sont l'Amkar Perm, le Metallourg Krasnoïarsk, le Spartak-Orekhovo Orekhovo-Zouïevo, le , le Torpedo-ZIL Moscou et le Volgar-Gazprom Astrakhan, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita et le Sokol Saratov sont présents depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis sa création en 1992, le Dinamo Stavropol est quant à lui présent depuis 1995.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1999 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1999 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1999 sur WildStat.ru.

1999
Russie
Football en Russie en 1999